Dybbøl kan have flere betydninger:

Dybbøl Banke – område og historiecenter ved Dybbøl i Sønderjylland.
Dybbøl (Sønderjylland) – lille sønderjysk by.
Dybbøl Mølle – mølle ved byen Dybbøl.
Dybbøldagen – mindedag d. 18. april.
Dybbølmærket – mærke solgt på Dybbøldagen.
Kampene ved Dybbøl – 2. Slesvigske Krig.